«Bullet for My Valentine»:

 Bullet for My Valentine — валлийская металкор-группа, образованная в 1998 году.
 Bullet for My Valentine — дебютный мини-альбом британской группы Bullet for My Valentine, выпущенный в 2004 году.